Dyschimus är ett släkte av nattsländor. Dyschimus ingår i familjen Pisuliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Dyschimus